Príncipe Miguel de Prusia (Berlín, 22 de marzo de 1940 - Castillo de Hohenzollern, 3 de abril de 2014) fue miembro de la Dinastía Hohenzollern que gobernó en Alemania hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Su bisabuelo Guillermo II de Alemania fue emperador de Alemania y Rey de Prusia hasta 1918. Aunque el Kaiser Guillermo murió en el exilio y su familia fue despojada de gran parte de su riqueza y el reconocimiento de su rango y títulos por parte de la República Alemana, pasó casi toda su vida en Alemania.

Biografía

El príncipe Miquel fue el segundo hijo de Luis Fernando de Prusia y la Gran Duquesa Kira Kiríllovna de Rusia. Ambos padres vivieron sus primeros años como miembros de familias imperiales gobernantes que fueron depuestos antes de llegar a la edad adulta, dejándolos adaptarse a la vida en circunstancias difíciles, en el exilio o bajo vigilancia, y en ocasiones huyendo de sus naciones ancestrales. El Kaiser vivía en Holanda expulsado de Alemania cuando nació Miguel. Sin embargo, cuando Miguel tenía diez años, tanto su bisabuelo como su abuelo habían muerto, dejando a su padre como el Hohenzollern pater familias, a quien los monárquicos alemanes reconocieron como su legítimo emperador y rey. Michael nació en Berlín, pero creció en Bremen. Estudió en Friburgo y trabajó más tarde para varias corporaciones multinacionales. También escribió varios libros de historia.

Habiendo tomado la decisión de contraer matrimonio no dinástico, presentó a su padre (entonces jefe de familia) una renuncia en su nombre y en el de sus futuros descendientes al reclamo de ser pretendiente a de herededero de la Alemania Imperial y Prusia Real, ejecutado en Bremen el 29 de agosto de 1966.  El 23 de septiembre de 1966, se casó en Düsseldorf con la plebeya católica Jutta Jörn (nacida en Gießen el 27 de enero de 1943), asistente administrativa.  La pareja tuvo dos hijas antes de divorciarse en 18 de marzo de 1982:
 Princesa Michaela Marie de Prusia (nacida el 5 de marzo de 1967); se casó el 14 de febrero de 2000 con Jürgen Wessoly, con quien tiene dos hijos.
 Princesa Nataly Alexandra Caroline de Prusia (nacida el 13 de enero de 1970, Frankfurt am Main)

El 23 de junio de 1982, se casó en segundo lugar en Bad Soden am Taunus, de nuevo no dinásticamente, con la plebeya católica Brigitte Dallwitz-Wegner (nacida en Kitzbühel, Austria, el 17 de septiembre de 1939-14 de octubre de 2016), nieta del ingeniero aeronáutico alemán Richard Wegner von Dallwitz (1873-1945), también conocido como Richard von Dallwitz-Wegner. La pareja no tuvo hijos.

Aunque su hermano mayor, Michael finalmente repudió las implicaciones de su renuncia alegando, en una demanda contra su sobrino Jorge Federico de Prusia, que la pérdida de una parte igual con sus hermanos en la fortuna restante de la familia, la mayor parte de la cual había sido colocada en un fideicomiso para el heredero de Guillermo II, fue discriminatorio.

Michael murió el 3 de abril de 2014 a la edad de 74 años. Dos años más tarde, su viuda Brigitte se suicidó.

Libros en alemán 
 Ein Preußenprinz zu sein, Munich 1986
 Auf den Spuren der deutschen Monarchien, Cologne 2008
 Zu Gast bei Preußens Königen, Cologne 2009
 Die Staufer: Herrscher einer glanzvollen Epoche, Cologne 2010
 Die Preußen am Rhein: Burgen, Schlösser, Rheinromantik, Cologne 2011
 Friedrich der Große, Cologne 2011

Ancestros

Referencias

Enlaces externos
 Michael of Prussia (German)
 House of Hohenzollern (English)

Príncipes de Prusia del siglo XX (Casa de Hohenzollern)
Escritores de Alemania del siglo XX
Personas de Bremen